Mathieu Garon (né le  à Chandler au Québec, Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière 
Mathieu Garon est choisi par les Canadiens de Montréal à la  lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1996 alors qu'il évolue pour les Tigres de Victoriaville dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en  avec les Canadiens, affrontant deux fois les Thrashers d'Atlanta qu'il blanchit à chaque fois.

En 2004, il est échangé par les Canadiens de Montréal aux Kings de Los Angeles en retour de Cristobal Huet et Radek Bonk. Il joue pendant le  dans la Ligue américaine de hockey (LAH) avec les Monarchs de Manchester avec lesquels il bat de nombreux records de franchise et est nommé gardien partant au Match des étoiles.

Le  en tant que joueur autonome, il signe avec les Oilers d'Edmonton. Le , il est échangé aux Penguins de Pittsburgh qui connaissent une mauvaise période en retour de Ryan Stone de Dany Sabourin et un choix de quatrième ronde au repêchage d'entrée de 2011. Le , il remporte la coupe Stanley à titre de gardien auxiliaire des Penguins contre les Red Wings de Détroit dans une victoire de 2-1. Le , il signe un contrat de deux ans avec les Blue Jackets de Columbus. Le , il signe une entente de deux ans et d'une valeur de  avec le Lightning de Tampa Bay.

Après deux saisons avec le Lightning, il part en Russie en 2013 et signe avec l'Avangard Omsk de la Ligue continentale de hockey. Il annonce sa retraite du hockey en 2014 après sa seule saison dans la KHL.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1995-1996 || Tigres de Victoriaville || LHJMQ || 51 || 18 || 27 || 0 ||  || 189 || 4,19 || 87,5 || 1 || 14 || 12 || 7 || 4 || 676 || 38 || 3,39 ||  || 1 || 
|-
| 1996-1997 || Tigres de Victoriaville || LHJMQ || 53 || 29 || 18 || 3 ||  || 148 || 2,94 || 90,2 || 6 || 14 || 6 || 2 || 4 || 330 || 23 || 4,18 ||  || 0 || 
|-
| 1997-1998 || Tigres de Victoriaville || LHJMQ || 47 || 27 || 8 || 2 ||  || 125 || 2,68 || 90,9 || 5 || 8 || 6 || 2 || 4 || 345 || 22 || 3,82 ||  || 0 || 
|-
| 1998-1999 || Canadiens de Fredericton || LAH || 40 || 14 || 22 || 2 ||  || 114 || 3,08 || 90,4 || 3 || 8 || 6 || 1 || 1 || 208 || 12 || 3,47 || 91,1 || 0 || 
|-
| 1999-2000 || Citadelles de Québec || LAH || 53 || 17 || 28 || 3 ||  || 149 || 3,1 || 89,8 || 2 || 6 || 1 || 0 || 0 || 20 || 3 || 8,82 || 83,3 || 0 || 
|-
| 2000-2001 || Citadelles de Québec || LAH || 31 || 16 || 13 || 1 ||  || 86 || 2,92 || 92 || 1 || 14 || 8 || 4 || 4 || 459 || 22 || 2,88 || 93,3 || 1 || 
|-
| 2000-2001 || Canadiens de Montréal || LNH || 11 || 4 || 5 || 1 || 589 || 24 || 2,44 || 89,7 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || Citadelles de Québec || LAH || 50 || 21 || 15 || 12 ||  || 136 || 2,73 || 91,8 || 2 || 6 || 3 || 0 || 3 || 198 || 12 || 3,63 || 87,4 || 0 || 
|-
| 2001-2002 || Canadiens de Montréal || LNH || 5 || 1 || 4 || 0 || 261 || 19 || 4,37 || 87,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 20 || 15 || 2 || 2 ||  || 34 || 1,77 || 93,7 || 4 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Canadiens de Montréal || LNH || 8 || 3 || 5 || 0 || 482 || 16 || 1,99 || 94 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Canadiens de Montréal || LNH || 19 || 8 || 6 || 2 ||  || 38 || 2,27 || 92,1 || 0 || 2 || 1 || 0 || 0 || 12 || 0 || 0 || 100 || 0 || 
|-
| 2004-2005 || Monarchs de Manchester || LAH || 52 || 32 || 14 || 4 ||  || 105 || 2,12 || 92,7 || 8 || 4 || 6 || 2 || 4 || 285 || 17 || 3,58 || 89,3 || 0 || 
|-
| 2005-2006 || Kings de Los Angeles || LNH || 63 || 31 || 26 || 3 ||  || 185 || 3,22 || 89,4 || 4 || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Kings de Los Angeles || LNH || 32 || 13 || 10 || 6 ||  || 79 || 2,66 || 90,7 || 2 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Oilers d'Edmonton || LNH || 47 || 26 || 18 || 5 ||  || 118 || 2,66 || 91,3 || 4 || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Oilers d'Edmonton || LNH || 15 || 6 || 8 || 0 || 815 || 43 || 3,17 || 89,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 4 || 2 || 1 || 0 || 206 || 10 || 2,91 || 89,4 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 24 || 0 || 0 || 100 || 0 || 
|-
| 2009-2010 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 35 || 12 || 9 || 6 ||  || 83 || 2,81 || 90 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 36 || 10 || 14 || 6 ||  || 88 || 2,72 || 90,1 || 3 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 48 || 23 || 16 || 4 ||  || 118 || 2,85 || 90 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 48 || 23 || 16 || 4 ||  || 118 || 2,85 || 89,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Avangard Omsk || KHL || 18 || 5 || 9 || 4 ||  || 43 || 2,35 || 90 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 341 || 144 || 131 || 31 ||  || 939 || 2,83 || 90,3 || 20 || 28 || 2 || 0 || 0 || 36 || 0 || 0 || 100 || 0 ||

Récompenses 
LHJMQ
 Trophée Raymond-Lagacé : 1995-1996 ;
 Équipe d'étoiles des recrues : 1995-1996 ;
 Première équipe d'étoiles : 1997-1998 ;
 Joueur défensif de l'année : 1997-1998 ;
 Trophée Jacques-Plante : 1997-1998.
LCH
 Première équipe d'étoiles : 1997-1998 ;
 Gardien par excellence : 1997-1998.
 Championnat du monde de hockey sur glace 2008 : médaille d'argent.
 LNH : Coupe Stanley 2009.

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1978
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Tigres de Victoriaville
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur des Citadelles de Québec
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Champion de la Coupe Stanley